Wykrot – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Myszyniec
 Wykrot – osada leśna (gajówka) w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Kadzidło
 Wykrot – osada leśna (leśniczówka) w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Kadzidło
 Wykrot – zlikwidowany przystanek kolejowy

Zobacz też:
 Wykrot – wywrót, wiatrował